Трелья́ж (від  < treille <  — «альтанка з витких рослин») — термін, що може мати кілька значень:
 Трельяж — легкі, в основному дерев'яні ґрати для виткої зелені, а також сплетіння, сітка, що утворюється виткими рослинами на них.
 Трельяж — рідковживана інша назва альтанки.
 Трельяж — орнаментальний мотив у вигляді решітки із зеленню.
 Трельяж — туалетне дзеркало з трьох стулок. Це значення виникло на ґрунті російської мови в результаті народноетимологічного переосмислення treillage як trillage («з'єднане з трьох частин»).

Примітки